El término portal puede referirse, en esta enciclopedia:

Arquitectura 
 a un zaguán, la primera pieza de la casa, donde está la puerta principal y por donde se entra a las demás piezas (o viviendas, en el caso de una casa de vecinos);
 a un soportal, un portal sotechado;
 al pórtico de un templo o edificio suntuoso;
 a la puerta de la ciudad.

Cultura popular 
 a un portal; en la ciencia ficción y en la fantasía, un objeto o una entrada que sirve para transportarse dimensionalmente;
 a Portal, un videojuego de Valve Software en el que la protagonista se encuentra en un complejo científico con un arma experimental que abre portales;
 a Portal 2, continuación del videojuego anterior;
 a Portal, una empresa polaca de juegos de rol que ha publicado juegos como Frankenstein Faktoria (2000), De Profundis (2001) y Droga Ku Chwale (2002).

Informática 
 a un portal, sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y servicios relacionados con un mismo tema;
 a Wikipedia:Portal, página de Wikipedia que sirve de portada para todos los artículos sobre un mismo tema; suelen asociarse a wikiproyectos.

Topónimos 
 a El Portal, pedanía del municipio de Jerez de la Frontera, en la comunidad autónoma de Andalucía, en España.

En Estados Unidos 
 a Portal (California);
 a Portal (Dakota del Norte)
 a Portal (Georgia).

Además

Enlaces externos